Пукуаро има више значења:

 Пукуаро (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пукуаро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику